Кюстенди́лская о́бласть () — область в Юго-Западном регионе Болгарии.

Административный центр — город Кюстендил. Площадь территории, занимаемой областью, 3084,3 км² (2,7 % от территории Болгарии). Население области 136 686 человек (2011).

География 
На севере граничит со Перникской областью, на востоке с Софийской областью, на юге с Благоевградской областью, а на западе — с Сербией и Северной Македонией.

Административное деление 

Административно область делится на девять общин:
 Бобов-Дол;
 Бобошево;
 Дупница;
 Кочериново;
 Кюстендил;
 Невестино;
 Рила;
 Сапарева-Баня;
 Трекляно.

Населённые пункты 

В области кроме Кюстендила есть ещё 6 городов — Бобов-Дол, Бобошево, Дупница, Кочериново, Рила и Сапарева-Баня. Всего на территории Кюстендилской области расположены 182 населённых пункта (см. населённые пункты Кюстендилской области).

Примечания

Ссылки 

 администрация области